Gottrau ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Elisabeth Gottrau (1607–1657), Schweizer Mystikerin und Zisterzienserin
 Jean Pierre de Gottrau de Billens, Herr von Treyfayes (* 1727; † ? 1800 oder 1805), Ratsherr, Offizier und Freimaurer
 Marie de Gottrau-von Wattenwyl (1860–1910), Schweizer Schulgründerin